Хунцзэ может означать:

 Хунцзэ (Хунцзэху) — большое озеро на востоке Китая.
 Хунцзэ — район городского подчинения городского округа Хуайань на востоке Китая.